Sassetti ist der Familienname folgender Personen: 

 Andrea Sassetti (* 1960), italienischer Formel-1-Teamchef
 Bernardo Sassetti (1970–2012), portugiesischer Pianist 
 Filippo Sassetti (1540–1588), florentinischer Kaufmann 
 João Sassetti (1892–1946), portugiesischer Fechter